Вячесла́в Алексе́евич Соро́кин (, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, киноактёр и продюсер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000).

Биография 
Вячеслав Алексеевич Сорокин родился 3 февраля 1944 года в Ленинграде.

В 1967 году окончил факультет автоматики и телемеханики Ленинградского электротехнического института. Работал инженером. В 1974 году окончил режиссёрское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (ныне — РГИСИ, мастерская А. А. Музиля). Работал режиссёром в различных театрах.

В 1978 году окончил режиссёрское отделение ВКСР (мастерская А. Н. Митты). С 1978 года — режиссёр-постановщик на киностудии «Ленфильм». С 1991 года — генеральный директор «Студии „АКВ“» («Студия „Аудио-Кино-Видео“»).

В 2000 году Вячеславу Алексеевичу Сорокину было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Фильмография

Режиссёр-постановщик 
  — Удобно в пути  (короткометражный) (По заказу Правления Гострудсберкасс СССР.)
  — Пристань  (короткометражный)
  — Жил-был доктор…
  — Плата за проезд
  — Соблазн
  — Меченые
  — На Иртыше  (короткометражный) (Россия/Франция)
  — Улицы разбитых фонарей. Серия 31. Женское счастье  (ТВ)
  — Тоталитарный роман
  — Подозрение
  — Убойная сила 2. Фильм 3. Смягчающие обстоятельства  (ТВ)
  — Убойная сила 2. Фильм 5. Дачный сезон  (ТВ)
  — Убойная сила 3. Фильм 2. Спидвей  (ТВ)
  — Убойная сила 3. Фильм 7. Судный день  (ТВ)
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Десять лет спустя. Дело № 24. Пуд золота  (ТВ) (в титрах указан как — Вячеслав Иртеньев)
  — Порода (мини-сериал, 4 серии) (снял своё имя с титров)
  — Убойная сила 4. Фильм 6. Принцип вины  (ТВ)
  — Потерявшие солнце  (ТВ) (совместно с Игорем Зайцевым)
  — Застава (сериал) (снял своё имя с титров)
  — Трудно быть мачо
  — Наружное наблюдение  (ТВ) (совместно с Андреем Савельевым, Юрием Нифонтовым, Владом Ланне, Игорем Копыловым, Василием Чигинским)

Сценарист 
  — Удобно в пути  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)

Роли в кино 
  — Таможня — Перов
  — Меченые (подручный Беспалова) - эпизод
  — Иван Фёдоров
  — Убойная сила 3. Фильм 7. Судный день (опер Грибов) - эпизод

Документальное кино 
  — Откровение Ивана Ефремова  (документальный) — член экипажа звездолёта «Тёмное пламя»

Продюсер 
  — Колечко золотое, букет из алых роз  (Режиссёр-постановщик: Дмитрий Долинин)
  — Забытое танго  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Лу Сэнь)
  — Тоталитарный роман  (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)
  — Доченька  (Россия) (Режиссёр-постановщик: Энтон Бычков)
  — Потерявшие солнце  (Россия) (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин) (ведущий продюсер)
  — Трудно быть мачо  (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)

Участвовал в фильмах 
  — Истории и легенды Ленфильма. Фильм № 21. Соблазн. Как снимали фильм «Соблазн»  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Алексей Праздников)
  — Школьный фильм, как документ времени  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Андрей Нянькин)

Признание и награды 
  — Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» — за заслуги в области искусства

Поставил фильмы, получившие признание в России и за рубежом:
  — Соблазн — МКФ в Пезаро, Италия. Приз Витторио де Сика.
  — Тоталитарный роман — Приз жюри кинематографистов режиссёру Вячеславу Сорокину на V Минском международном кинофестивале (ММКФ) «Лістапад-1998», Минск, Белоруссия; Приз «За возвращение к лучшим традициям отечественного кино» на МФ фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве (1998); Гран-при ОКФ «Киношок» в Анапе (1998).

Был продюсером фильма
  — Забытое танго — III премия по разделу игрового кино режиссёру Лу Сэню (и режиссёру Василию Фенину за фильм «Ангел») на VI Открытом Российском Фестивале студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» Москва (1999).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Ленфильм
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Кинорежиссёры XX века